Шапеко:

 Шапеко — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Шапеко — микрорегион в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.